Conditionering (psychologie)
 Klassieke conditionering
 Operante conditionering
 Conditionering (projectvoorbereiding)
 Hairconditioner